Justícia per a tothom, pel·lícula de 1979 dirigida per Norman Jewison.
 ...And Justice for All (àlbum), àlbum de 1988 de Metallica.